Федор Михайлович Циммерман  (1806—1888) — российский гитарист-семиструнник, композитор, ученик А. О. Сихры, виртуоз.

Биография 
Федор Михайлович родился в 1806 году в селе 3еметчино, ныне расположенного в Бондарском районе Тамбовской области.

На гитаре исполнял, главным образом, свои произведения, прекрасно импровизируя и демонстрируя неповторимую манеру игры.

Циммерман не записывал и не издавал собственные произведения и большая часть его работ не сохранилась. Некоторые работы были записаны его другом — композитором В. С. Саренко.

Умер Циммерман в 1888 году.

Примечания 
 Датой рождения Ф. М. Циммермана часто называют еще 1808 г., однако сохранился следующий документ: «1812 года ноября 24 дня, вдова, генерал-майорша Елизавета Михайловна Циммерман изъясняет, что покойного её сына Михаила Федоровича Циммермана остались дети: Федор — 6 лет, Михаил — 4 лет, Александр — 3 лет, Владимир — 1 года и дочь Елизавета — 5 лет, рожденные от законного брака с польской дворянкой Юозефиной Матвеевной, которые в родословную книгу еще не внесены», откуда следует, что родился он в 1806 году. Что касается года смерти, то имеется доверенность, выданная сестрой Ф. М. Циммермана Елизаветой Михайловной Циммерман-Камбаровой своему брату, «писаная в с. Земетчино в 1888 г.», а значит он умер не ранее указанного в ней года.
 Переложения произведений Федора Михайловича Циммермана для исполнения на классической 6-струнной гитаре в 2000-2019 годы выполнил композитор и гитарист Сергей Иванович Руднев. В 2018 в российском издательстве "VIRTUOZO" издан cборник нот, содержащий на 228 страницах 63 переложения произведений 7 русских гитарных композиторов: Сергей Руднев. "РУССКИЕ ГИТАРНЫЕ КОМПОЗИТОРЫ XIX ВЕКА". ISMN 979–0–9003319–0–8.

Литература 
 Стахович М. «Очерк истории семиструнной гитары» (оригиналы статей из журнала «Москвитянин» за 1854 и 1855 гг.)
 Руднев С.И. "РУССКИЕ ГИТАРНЫЕ КОМПОЗИТОРЫ XIX ВЕКА". ISMN 979–0–9003319–0–8. VIRTUOZO. Тула. 2018.
 Классическая гитара в России и СССР, под ред. М. С. Яблокова. Тюмень-Екатеринбург, 1992.
 Тимофеев О. В. Золотой век русской гитары: репертуар, исполнитель-ская практика и социальные функции русской семиструнной *гитарной музыки, 1800—1850. Дисс., 1999.
 Вольман Б. Гитара в России. Ленинград: Музгиз, 1961.
 Казьмин О. О Ф. М. Циммермане // Кредо. 1996. № 11-12. С. 2.
 Казьмин О. Паганини семиструнной гитары. // Тамбовская жизнь. — 1996. 20 янв.
 Ларин А. Гитарист Андрей Сихра // Муз. жизнь. 1975. № 3. С. 17-18.
 Стахович М. История семиструнной гитары. Спб., 1864. С. 3, 21, 30.
 Ширялин, А. Семь струн Евтерпы // Муз. жизнь. 1988. № 18. С. 2728.
 Ширялин, А. Отзвуки былого // Муз. жизнь. 1989. № 16. С. 21.
 Ширялин А. История русской семиструнки // Нар. творчество. 1991. № 5. С. 35; № 6. С. 40.
 Ширялин А. В. Поэма о гитаре. М., 1994. С. 29-31.
 The New Grove Dictionary of Music & Musicians. Washing-ton: Grove’s Dictionary of Music, 2001 (2nd Edition).
 Russian composers and musicians: A biographical dictiona-ry. Compiled by Alexandria Vodarsky-Shiraeff. New York: H. W. Wilson, 1940.
 Powrozniak Jozef. Gitarrenlexikon. Berlin: Verlag Neue Musik, 1979.
 Prat Domingo. Diccionario biografico; bibliografico, historico, critico de guitarras (instrumentos afines) guitarrsitas (profesores, compositores concertistas, lahudistas, amateurs) guitarreros (luthiers) danzas y cantos; terminologia. Buenos Aires: Romero y Fernandez, 1934.
 Zuth Josef. Handbuch der Laute und Gitarre. Vienna: Verlag der Zeitschrift fur die Gitarre, 1926.
 Федор Михайлович Циммерман (К 200-летию со дня рождения) // Тамбовские даты, 2008 год. (Управление культуры и архивного дела Тамбовской области; Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина; Государственный архив Тамбовской области; Центр документации новейшей истории Тамбовской области).

Композиторы Российской империи
Композиторы России XIX века
Классические гитаристы России
Исполнители игры на русской семиструнной гитаре